Кубок Англии 1953/1954 — 73-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Четвёртый раз в своей истории победу в турнире одержал «Вест Бромвич Альбион», обыграв в финале на «Уэмбли» «Престон Норт Энд» со счётом 3:2.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 21 ноября 1953 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 12 декабря 1953 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 9 января 1954 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 30 января 1954 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 20 февраля 1954 года.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли 13 марта 1954 года.

Полуфиналы

Финал 

Финал 1954 года прошёл 1 мая на «Уэмбли». «Вест Бромвич Альбион» одержал волевую победу над «Престон Норт Энд» со счётом 3:2, благодаря дублю Ронни Аллена и победному голу Фрэнка Гриффина.

Отчёт

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1953/54 на Footballsite.co.uk

1953
Англия
Футбол в Европе в 1953 году
Футбол в Европе в 1954 году
Спорт в Великобритании в 1953 году
Спорт в Великобритании в 1954 году